Daniel Samper hace referencia a varios artículos:

Personas
 Daniel Samper Ortega (1895-1943), historiador colombiano, director de la Biblioteca Nacional de Colombia.
 Daniel Samper Ospina, escritor y periodista colombiano director de la revista SoHo;
 Daniel Samper Pizano, cuentista, periodista y novelista colombiano, colaborador de varios medios de comunicación escritos y series de televisión;